Tureis  bezeichnet:
 ein historischer Eigenname des Sterns Iota Carinae, im Sternbild Kiel des Schiffs
 Der Eigenname des Sterns Rho Puppis, im Sternbild Achterdeck des Schiffs

Turais bezeichnet:
 Turais, Plural von Turas
 Khalid Saleh at-Turais (* 1987), saudi-arabischer Fußballschiedsrichter